Sadpara ist der Name von

 Sadpara (Skardu), ein Bergdorf bei Skardu in der pakistanischen Region Baltistan
 Sadpara-See, der Hauptsee des Skardu-Tales 

Sadpara ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Sadpara (* 1976), pakistanischer Bergsteiger